Cet article présente la liste des telenovelas et séries de Caracol Televisión de 1972 à aujourd'hui.

Années 1970

Années 1980

Années 1990

Années 2000

Années 2010

Années 2020

2020

Notes et références

Sources

Voir aussi

Article connexe 
 Caracol Televisión

Lien externe 
  Caracol Televisión

Télévision en Colombie